Евге́ний Ива́нович Попо́в:
 Попов, Евгений Иванович (1813—1875) — протоиерей.
 Попов, Евгений Иванович (1864—1938) — педагог, переводчик, друг и последователь Льва Толстого.